A koszmosz (görögül: κόσμος, oroszul: Космос) jelentése világegyetem, világűr. Az elnevezés utalhat az alábbiakra: 

Koszmosz műhold-sorozat
Koszmosz, űrhajózási hordozórakéta-család
Koszmosz–2, hordozórakéta